Fly - п'ятий студійний альбом американського гурту Dixie Chicks виданий 31 серпня 1999 року на лейблі Monument Records. Альбом дубютував на першому місці у чарті Billboard 200.

Список пісень
Ready to Run – 3:52
If I Fall You're Going Down with Me —  3:05
Cowboy Take Me Away —4:51
Cold Day in July —  5:12
Goodbye Earl —  4:19
Hello Mr. Heartache"  – 3:49Don't Waste Your Heart —  2:49Sin Wagon —  3:41Without You —  3:32Some Days You Gotta Dance —  2:30Hole in My Head"  – 3:22
Heartbreak Town"  – 3:53Ain't No Thang but a Chickin' Wang —  0:06Let Him Fly'' —  3:07

Посилання

rollingstone.com 

Альбоми Dixie Chicks
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми